Miss pode significar:

 Forma de tratamento em inglês que significa Senhorita. Ver :wikt:Miss.
 Designação genérica dos concursos de beleza femininos (como Miss Universo, etc).

Desambiguação